Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2016 vond plaats van 10 tot en met 20 maart in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Milos Raonic met 6-2 en 6-0. Het dubbelspel werd gewonnen door Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut. Zij versloegen in de finale Vasek Pospisil en Jack Sock met 6-3 en 7-6.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2016 trok 438.058 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells